d-c-fix ist eine seit 1958 eingetragene Produktmarke der Konrad Hornschuch AG. Als Produktmarke tritt d-c-fix ohne jeden anderen Bezug zu einer Unternehmensmarke auf. Die Marke d-c-fix verkauft Folien für die Dekoration von Innenräumen. Das Produktportfolio umfasst selbstklebende, klebende und statisch haftende Produkte: (alle Produkte sind aus Kunststoffen gefertigt)

 Deco: Folien für die Anwendung auf z. B. Möbeln, Schreibtischplatten, Küchenfronten oder zum Basteln

 Glas: Folien für die Anwendung auf Fenstern, Türen oder sonstigen Glasflächen, z. B. Duschkabinen Es werden Glas-Folien in der Ausführung statisch haftend oder selbstklebend angeboten.
 Wall: Folien oder Kunststoff-fliesen für die Anwendung an Wänden, klebend
 Floor: Flexible Bodenbeläge in Form von (selbstklebenden) Bodenfliesen, flexiblen Matten oder Planken (Click-Vinyl)
 Table: Lebensmittelechte, flexible, abwaschbare Tischbeläge (Tischdecken, Tischsets)

Einzelnachweise 

Markenname